Jméno a příjmení Jiří Vlach nosí více osobností:

Jiří Vlach (básník) (1917–1966) – český básník, prozaik, překlad z ruštiny,  profesor slovanských literatur, emigrant od roku 1948
Jiří Vlach (elektrotechnik) (* 1922) – univerzitní profesor, práce v oborech elektrotechniky a elektroniky, emigrant od roku 1967
Jiří Vlach (sochař) (* 1946) –  český sochař
Jiří Vlach (politik) (* 1952) – český politik, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jiří Vlach (výtvarník) (* 1954) – český výtvarník

Související články 
Vlach